Knežević (en serbe : Кнежевић) est un patronyme serbo-croate dérivé de Knez, un terme d'origine slave qui désigne un chef local et dénote un rang de noblesse élevé.

Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adrijana Knežević (née en 1987), joueuse de basket-ball serbe ;
 Aleksandar Knežević (né en 1968), handballeur bosnien ;
  (1834–1889), historien et écrivain bosnien ;
 Bojan Knežević (né en 1997), footballeur croate ;
 Dario Knežević (né en 1982), footballeur croate ;
 Goran Knežević (né en 1957), basketteur yougoslave puis homme politique serbe ;
 Ivan Knežević (né en 1978), joueur de volley-ball monténégrin ;
  (née en 1988), Miss Monténégro 2006 ;
  (né en 1988), footballeur croate ;
 Milena Knežević (née en 1990), handballeuse monténégrine ;
 Nenad Knežević (né en 1967), chanteur monténégrin ;
 Srđa Knežević (né en 1985), footballeur serbe ;
  (1940–1995), artiste serbe ;
 Uroš Knežević (1811–1876), peintre serbe ;
  (1755–1832), militaire croato-autrichien ;
 Žarko Knežević (1947-2020), joueur de basket-ball yougoslave ;
  (né en 1949), astronome serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate